Куп европских шампиона 1983/84. је било 29. издање Купа шампиона, најјачег европског клупског фудбалског такмичења. Финале је одиграно 30. маја 1984. на Олимпијском стадиону у Риму. У том мечу Ливерпул је победио Рому након бољег извођења једанаестераца. Ливерпулу је то била четврта титула.

Резултати

Квалификације

Осмина финала

Четвртфинале

Полуфинале

Финале

Види још 
 УЕФА куп 1983/84.
 Куп победника купова 1983/84.

Спољашње везе 
 Сезона 1983/84. на сајту УЕФА
 Резултати Купа шампиона

Сезоне УЕФА Лиге шампиона
Сезона 1983/84. у УЕФА такмичењима